Hsieh Su-wei e Barbora Strýcová erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte nei quarti di finale da Chan Hao-ching e Latisha Chan.

In finale Elise Mertens e Aryna Sabalenka hanno sconfitto Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (finale)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (quarti di finale)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (primo turno)

  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (semifinale) 
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (primo turno) 
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (primo turno) 
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (semifinale)

Riserve 

  Anastasia Pavlyuchenkova /  Anastasija Sevastova (primo turno)

  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (secondo turno, ritirate)

Wildcard 

  Victoria Azarenka /  Elina Svitolina (primo turno)
  Eugenie Bouchard /  Sloane Stephens (primo turno)

  Serena Williams /  Venus Williams (ritirate)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2019